Hymna Madagaskaru je píseň Ry Tanindrazanay Malala ô ().

Hudbu národní hymny složil učitel hudby Norbert Raharisoa, slova napsal kněz Pasteur Rahajason. Poprvé zazněla hymna během prohlášení nezávislosti Madagaskaru na Francii. Parlament hymnu přijal za oficiální 27. dubna 1959, Madagaskar tedy měl svou hymnu již ve chvíli, kdy získal plnou nezávislost (26. června 1960).

Text hymny

Odkazy

Související články 
 Madagaskarská vlajka
 Státní znak Madagaskaru
 Dějiny Madagaskaru

Externí odkazy 
 
 https://youtu.be/r_faQoQhmFc
 https://youtu.be/FVGH2SR7aSc

Hymna
Madagaskar
Hymna